Per Møller Jensen, der findes flere personer med dette navn:

 Per Møller Jensen (musiker) – dansk trommeslager.
 Per Møller Jensen (politiker) – dansk politiker, viceborgmester i Viborg.